Ishq − "amore" in lingua araba
 Ishq − film diretto da Indra Kumar del 1997
 Ishq − film diretto da Vikram Kumar del 2012
 Ishq − gruppo musicale britannico
 Ishq − album dei Junoon del 2001